Camera steht für:
 Camera (Buch), vielfach ausgezeichneter Roman der Schwedin Eva-Marie Liffner
 Camera (Fachzeitschrift), ein deutsches Fotomagazin 
 Camera (Film), ein Film aus dem Jahr 2000
 Die Camera (Fürth), ein ehemaliges Kino in Fürth
 Camera (Lübeck), ein ehemaliges Kino in Lübeck
 Camera (Raum), ein Arbeitsraum in einem Kloster
 Camera (Zeitschrift), eine Schweizer Illustrierte 

Camera oder Cámera ist der Familienname folgender Personen:
 Benedetto Maria della Camera (1837–1926), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Cerreto Sannita 
 Francisco Cámera (* 1944), uruguayischer Fußballspieler

CAMERA steht für:
 Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, eine US-Lobbyorganisation 

Siehe auch:
 Kamera
 Camara

CAMERA

bg:Камера
cs:Kamera
hr:Kamera
pl:Kamera
sk:Kamera
tr:Kamera